Eva Österberg henviser til:

 Eva Österberg (historiker) (født 1942) – svensk historiker
 Eva Österberg (operasanger) (født 1964) – svensk operasangerinde